Вијенац () се може односити на:
 Вијенац, декоративни обруч од цвијећа, лишћа или грања, али и других материјала
 Ловоров вијенац, вијенац од ловоровог лишћа
 Венац (хералдички), вијенац у хералдици

или:
 Горски вијенац, дјело Петра Петровића Његоша
 Петријин венац, дјело Драгослава Михаиловића
 Калиновачки поетски вијенац, књижевни сусрети
 Петровдански вијенац, књижевна награда
 Вијенац (часопис), часопис који тренутно издаје Матица хрватска

или:
 Кочићев вијенац, градско насеље у граду Бањој Луци, Република Српска, БиХ
 Савски венац, градско насеље у граду Београду, Република Србија
 Залени венац, градско насеље у граду Београду, Република Србија
 Вијенац (Пљевља), насељено мјесто у општини Пљевља, Република Црна Гора
 Вијенац (Лукавац), насељено мјесто у општини Лукавац, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ

Види још 
 Петријин венац (вишезначна одредница)